Лос Планес има више значења:

 Лос Планес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Планес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Планес, Ел Пуенте де ла Дама (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Планес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Планес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Планес (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Планес (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Планес (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Планес (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Планес (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Планес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Планес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Планес (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Планес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес, Ел План (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес, Ла Пинзанера (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Планес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Планес (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Планес (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Планес (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Планес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Планес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Планес, Серо Гордо (Коакоазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Планес (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Планес (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Планес (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Планес (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику